Хедлайнери - це той, хто створює заголовки. Згідно з Вебстерським словником, цей термін почали використовувати в англійській мові з 1896 року.

На музичному жаргоні сьогодні цей термін зазвичай відноситься до одного з «найвідоміших» артистів, який вважаються «найвідомішими» з точки зору організатора, серед тих, хто виступає як музиканти чи гурти на концерті, або музичний фестиваль, або як діджей у клубі. Вираз походить від того факту, що ці артисти або групи зазвичай вражають імена на плакатах, щоб залучити якомога більше глядачів. Як правило, хедлайнер грає наприкінці концерту і отримує найдовшу гру. Групи, які з'являються перед хедлайнером, називаються супроводжуючими.

Примітки